Salino – frazione di Paularo
Salino – frazione di Tortoreto
Salino – frazione di Varese Ligure
Salino – frazione di Morfasso
Salino – torrente dell'Alto Maceratese
Cascata di Salino – cascata nel comune di Mammola